Crkvice (Bojnik), een plaats in de Servische gemeente Bojnik
 Crkvice (Gornji Vakuf-Uskoplje), een plaats in de gemeente Gornji Vakuf-Uskoplje in Bosnië-Herzegovina